Carl Schoultz von Ascheraden ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Schoultz von Ascheraden (1720–1782), schwedisch-baltischer Freiherr und Politiker
 Carl Gustav Schoultz von Ascheraden (1743–1798), schwedisch-baltischer Freiherr, Diplomat und Autor